Vernago (Vernagt) – nucleo abitato del comune italiano di Senales dove si trova il lago omonimo
Vernago – nucleo abitato del comune italiano di Commezzadura